François Huet (1814-1869), philosophe français ;
 François Huet (1905-1968), officier général français et chef militaire du maquis du Vercors en 1944.